Bartomeu Ferrà i Perelló (1843 — 1924), mestre d'obres, escriptor i arqueòleg mallorquí.
 Bartomeu Lluís Ferrà i Juan (1883 — 1946), pintor mallorquí, fill de l'anterior.